Громада: Отмщение — компьютерная игра в жанре двумерной аркады от российской компании Gromada. Игра была создана и издана 19 июня 2000 года компанией Buka Entertainment в России и распространялась компанией Bethesda Softworks на Западе.

Сюжет 
О происходящих в игре событиях можно судить только из вступительного и завершительного роликов, ниже следует пересказ.

Будущее. Безымянный учёный (по сути, главный герой) проектирует новейший танк, «Кассандру», который имеет все шансы стать лучшей моделью из созданных человечеством. Боевая машина способна ограниченно саморемонтироваться, использует разные варианты вооружения и шасси. Кассандру с Земли транспортируют на планету Громада, служащую для человечества испытательным полигоном. Ещё в процессе проектирования танка главный герой знакомится с девушкой Анной, лаборанткой, которая быстро становится его правой рукой. Во время испытаний на Громаде учёный покидает испытания, доверив управление Кассандрой Анне. По срочному вызову разработчик прибегает в наблюдательный пункт и видит, что его танк стоит под прямым огнём испытательных орудий, а через несколько секунд Кассандра взрывается: как выясняется чуть позже, Анна активировала режим самоуничтожения, а сама девушка оказывается андроидом-шпионом. Учёный убегает. Через некоторое время он возвращается к танку и обнаруживает, что тот ещё работоспособен. Анна успевает перенастроить все телепортеры таким образом, что добраться до центра управления Громадой — станции Гиперион, можно, только пройдя все испытательные арены. Кассандра справляется со всеми испытаниями, уничтожает Гиперион, но Анна улетает на вертолёте. Отчаявшийся главный герой, за всю жизнь любивший только Анну, решается уничтожить планету…

Геймплей 
Игрок управляет танком, который может двигаться в произвольных направлениях. Графика — 2D изометрия, вид сверху. Башня танка управляется отдельно от шасси и направлена туда, куда указывает мышь. В процессе выполнения задания игроку доступно до 4 видов вооружения, у которого несколько видов патронов (а у стандартной лазерной пушки патронов нет вообще, энергия постепенно восстанавливается).

Оборудование 
Существует два основных вида оборудования — шасси и вооружение. И то и другое становится доступным в процессе игры, когда игрок находит модули модификации.

Шасси:
 «Пегас» — легкое шасси на воздушной подушке. Очень маневренное, быстрое и позволяющее перемещаться над поверхностью воды.
 «Бык» — среднее по бронированности колёсное шасси. Манёвренность средняя, скорость — тоже.
 «Элефант» — тяжелое гусеничное шасси. Низкая маневренность и скорость.

Вооружение:
 Лазерная пушка «Гефест» [энергия]
 Лазерная пушка «Гелиос» [энергия]
 Зенитная пушка «Гром» [снаряды]
 Пушка «Фобос» [снаряды]
 Пулемёт «Вулкан» [снаряды]
 Ракетная установка земля-воздух «Зефир» [ракеты]
 Ракетная установка «Гарпия». Ракеты самонаводящиеся [ракеты]
 Ракетная установка «Гидра». Стреляет пакетами по 2 ракеты, которые не требуют ручного наведения и летят за выбранной целью. [ракеты]
 Баллистическая пушка «Град». Выстреливает мощным зарядом, на раз уничтожающий практически любую цель. [мины]
 Минная установка «Хаос». Устанавливает дружественную для танка(но всё равно опасную) мину, которая будет магнититься к вражеским танкам. [мины]
 Миномёт «Плутон» — гибрид «Града» и «Хаоса». При прямом попадании снаряд наносит мощный урон, при непрямом — появляется мина, которая начинает патрулировать территорию и магнититься к противникам. [мины]
 Огнемёт «Феникс» — самое мощное стандартное оружие(альтернатива лазерным пушкам), требующее патронов. [напалм]

Примечания

Ссылки 
 Громада на Gamerankings
 обзор игры на сайте ag.ru

Компьютерные игры 2000 года
Аркады
Компьютерные игры, разработанные в России
Компьютерные игры, изданные «Букой»